Ura Vajgurore kan syfta på:

Albanien 

 Ura Vajgurore (kommunhuvudort i Albanien), Beratdistriktet, Rrethi i Beratit, 
 Bashkia e Urës Vajgurore, kommun, Beratdistriktet,